La Coupe ETTU ou ETTU Cup est une compétition européenne de tennis de table mettant aux prises des clubs européens. Elle est l'équivalent de la Ligue Europa au football, se disputant dans l'ombre de la Coupe des Clubs Champions puis de la Ligue de Champions à partir de 1999. Cette coupe est organisée par l'European Table Tennis Union depuis 1965.

En 2010-2011, l'ETTU décide de supprimer la Ligue des Champions chez les dames en raison de la crise économique, faisant de la Coupe ETTU l'unique compétition européenne féminine pour cette saison.

En mars 2020, la pandémie de Covid-19 éclate, obligeant l'ETTU a interrompre définitivement l'ensemble de ses compétitions interclubs. La saison suivante, la fédération européeenne décide exceptionnellement de créer un format raccourci à une semaine dans une bulle sanitaire sur terrain neutre en raison des trop nombreuses contraintes appliqué par ses pays membres. Ainsi une seule rencontre est organisée en remplacement du format aller-retour



Historique des noms 
 1965-1984 : Coupe des Villes de Foires
 1985-2004 : Coupe d'Europe Nancy-Evans
 2005-2019 : Coupe ETTU
 Depuis 2020 : Coupe d'Europe

ETTU Cup Hommes

Statistiques 
 Dans l'histoire de cette Coupe d'Europe, seuls deux clubs sont parvenus à conserver leur titre : le Budapest VSC (1978 et 1979) et le TTF Liebherr Ochsenhausen (1996 et 1997). 
 Deux clubs ont réussi à se qualifier trois années de rang en finale : le Budapest VSC (1971 à 1973) et l'Élan Nevers Nièvre (2000 à 2002). Sur ses séries, seul Budapest a réussi à remporter le trophée, en 1973 uniquement.
 À ce jour, seuls deux pays ont envoyé deux clubs en finale : l'Allemagne (1965, 1987, 1989, 1990, de 1994 à 1999, de 2005 à 2007 et en 2014) et la France (en 2001, 2011 et 2017)

Palmarès 

(*/*) Nombre de titre remporté/ Nombre de finales disputées PAR LE CLUB
(PAYS) Origine du club vainqueur

Bilan des clubs

Bilan des nations 
 À l'issue de la saison 2021-2022

ETTU Cup Dames

Statistiques 
 Quatre clubs sont parvenus à remporter 3 finales d'affilée : 31. Epitök Budapest (1968-1970) , le FTC Budapest (1972-1974)  et le BSE Budapest (1982-1984 et 1988-1990) 
 Deux clubs sont parvenus à se qualifier 4 saisons d'affilée en finale : Le 31. Epitök Budapest (1967-1970)  et le FTC Budapest (1971-1974) 
 Trois pays sont parvenus à envoyer deux clubs en finale : La Hongrie (1969, 1970, 1983, 1984 et 1990), l'Allemagne (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2004 et 2006) et la Turquie (2017)

Palmarès

Bilan des clubs

Bilan des nations 
 À l'issue de la saison 2013-2014

Coupes d'Europe 
 Ligue des champions
 TT Intercup
 Ancienne Coupe des Clubs Champions

Liens externes 
 http://www.ettu.org/ettucup_index.php